

Australia
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Ballarat
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Bunbury
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Melbourne
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Parramatta
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Toowoomba

Canada
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Thunder Bay

Irlanda
Cattedrale protestante di San Patrizio – chiesa protestante di Armagh (Church of Ireland)
Cattedrale di San Patrizio – chiesa cattolica di Armagh
Cattedrale di San Patrizio – chiesa anglicana di Dublino
Cattedrale di San Patrizio –  chiesa cattolica di Skibbereen

Stati Uniti
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Charlotte
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di El Paso
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Fort Worth
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Harrisburg
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di New York

Altrove
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Auckland, Nuova Zelanda
Cattedrale di San Patrizio – chiesa di Karachi, Pakistan

Pagine correlate 
 Chiesa di San Patrizio
 Basilica di San Patrizio